

Persone
 Ōuchi Chikatsuna – samurai giapponese
 Ōuchi Masahiro – daimyō giapponese
 Ōuchi Sadatsuna – samurai giapponese
 Ōuchi Yoshinaga – daimyō giapponese
 Ōuchi Yoshitaka – daimyō giapponese

Altro
 Clan Ōuchi – clan feudale giapponese